Коншино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коншино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Коншино — деревня в Угличском районе Ярославской области.